Коряко́в (Коряко́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Коряков, Алексей Сергеевич (род. 1987) — российский актёр театра и кино.
 Коряков, Василий Николаевич (1906—1990) — Герой Советского Союза.
 Коряков, Игорь Фокич (1910—1987) — учёный в области технологии обжига цементного клинкера.
 Коряков, Ксенофонт Тимофеевич (1909—1989) — марийский советский педагог, журналист.
 Коряков, Михаил Михайлович (1911—1977) — советский и американский писатель, публицист, литературный критик.
 Коряков, Олег Фокич (1920—1976) — советский детский писатель, фантаст, публицист, первый главный редактор журнала «Урал».
 Коряков, Юрий Борисович (род. 1976) — российский лингвист.
 Коряков, Ярослав Игоревич (род. 1968) — психолог-психоаналитик, преподаватель Уральского Госуниверситета, член УрПАО (Екатеринбург).

 Корякова, Людмила Николаевна (род. 1947) — российский археолог.

См. также 
 
 
 
 
 Коряковская
 
 Улица Корякова
 Коряковщина

Примечания